Yale kan syfta på:

 Yale University – ett privat universitet i New Haven, Connecticut
 Yale Bulldogs – en idrottsförening tillhörande Yale University
 Yale Center for British Art – ett konstmuseum på Yaleuniversitet
 Yale (transkribering) – ett äldre och numera föga använd transkriberingsmetod
 Yale (ort i Kanada), British Columbia
 Yale (företag) – ett företag som tillverkar lås, numera ägt av Assa Abloy
 Linus Yale – amerikansk uppfinnare som tog fram cylinderlåset.